Гетманский — фамилия.

Мужчины 
  
 Гетманский, Михаил Владимирович (1924—2000) — наводчик миномёта, младший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Гетманский, Эдуард Данилович (род. 1944) — коллекционер экслибриса, библиофил, автор ряда монографий.

Женщины 
 Гетманская, Ирина Ивановна (род. 1939) — советский художник, живописец, педагог.